Mērsrags kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Mērsrags, kommunhuvudort, Mērsraga novads, 
 Mērsrags (udde), Mērsraga novads, 

Robotskapade Lettlandförgreningar